November bezeichnet:
 November, elfter Monat des Jahres im Gregorianischen Kalender
 November (römischer Monat), neunter Monat des altrömischen Kalenders
 November (2003), schweizerischer Film von Luki Frieden
 November (2004), US-amerikanischer Film von Greg Harrison
 November (2017), estnischer Film von Rainer Sarnet
 November (2020), US-amerikanischer Film von Phillip Youmans
 November (2022), Thriller von Cédric Jimenez
 November (Band), schwedische Rockband
 November (Lied), Lied von Juli
 November (Madeline-Juno-Lied), Lied von Madeline Juno, siehe Besser kann ich es nicht erklären#November (Madeline-Juno-Lied)
 November (Warhol), Gemälde von Andy Warhol
 ein Vorname, der in Deutschland nach Beschluss des LG Bonn vom 13. Juni 2006 (4 T 202/06) neben einem weiteren Vornamen erteilt werden kann
 Ein heißer November, Filmtitel
 eine Klasse sowjetischer Atom-U-Boote, siehe Projekt 627
 N als Buchstabier-Ansagewort im ICAO-Alphabet („NATO-Buchstabieralphabet“)

November ist der Künstlername von:
 Gordon November (* 1985; eigentlich Gordon Sven Buschle), deutscher Liedermacher, Sänger und Pianist